Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара леђним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 27. јула (квалификације и полуфинале) и 28. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 75 такмичара из 68 земаља. Титулу светског првака из 2017. није бранио француски пливач Камиј Лакур који се повукао из професионалног спорта након тог светског првенства.

Нови светски првак постао је јужноафрички пливач Зејн Вадел који је финалну трку испливао у времену од 24,43 секунди. Сребрна и бронзана медаља припале су руским репрезентативцима Јевгенију Рилову и Клименту Колесњикову.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 50 метара леђним стилом за мушкарце било је пријављено 75 такмичара из 68 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 27. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:23 по локалном времену, пливало се у осам квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 27. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 21:08 минута по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финале је пливано 28. јула са почетком од 20:02 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

леђно